Krakeling (koek), een koekje
 Krakeling (vlinder), een nachtvlinder uit de uilenfamilie
 Jeugdtheater De Krakeling, een theaterzaal in de Nederlandse stad Amsterdam
 De Krakeling (Utrecht), een herenhuis in de Nederlandse stad Utrecht
 De Krakeling (Zeist), is een natuurgebied aan de oostkant van Zeist.

Zie ook 
 Krakelingen,  een eeuwenoud feest in Geraardsbergen